Kourouma est un nom propre africain pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Ahmadou Kourouma (1927-2003), écrivain ivoirien ;
 Bangaly Djenessa Kourouma (1990- ), économiste et homme politique guinéen ;
 Dansa Kourouma (1980-), activiste politique, médecin et expert d'observation des élections en Afrique de l'Ouest ;
 Papa Koly kourouma (1962 - ?), homme politique guinéen ;
Philippe Kourouma (1932-2009), évêque guinéen ;
 Ibrahima kourouma (1966 - ?), ministre guinéen.

Prix et reconnaissance 

 Le prix Ahmadou-Kourouma est un prix littéraire décerné par le Salon international du livre et de la presse de Genève, nommé en l'honneur de l'écrivain ivoirien.

Toponymes 

 Kourouma, ville du Burkina Faso, chef-lieu du département de Kourouma ; 
 Kourouma, le département dont Kourouma est le chef-lieu ;
 Kourouma, une commune malienne dans le cercle et la région de Sikasso.

Patronyme africain